La Résurrection du Christ est un tableau du peintre Giovanni Bellini (1475-1479) ;
 La Résurrection du Christ est un tableau du peintre Raphaël (début du ) ;
 La Résurrection du Christ est un tableau du peintre Caravage réalisé vers 1609-1610 mais détruit en 1805 ;
 La Résurrection du Christ est un film américain réalisé par Kevin Reynolds (2016).

Résurrection de Jésus dans l'art